Jméno a příjmení Václav Formánek má více nositelů:

 Václav Formánek (1845–1919) – český politik z Královéhradecka, poslanec zemského sněmu a Říšské rady
 Václav Formánek (estetik) (1922–1985) – český marxisticky orientovaný výtvarný teoretik, estetik a historik umění
 Václav Formánek (ředitel OKD) (1931–2003) – český důlní odborník a emeritní ředitel OKD